

Lokalizacje

Niemcy 
 Murnau – dzielnica gminy Stephanskirchen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Murnau am Staffelsee – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Garmisch-Partenkirchen
 Oflag VII A Murnau – obóz jeniecki

Osoby 
 Friedrich Wilhelm Murnau – niemiecki reżyser